Сан-Педро-Берсьянос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 23,68 км². Население — 292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона